ELC steht für:
 ELC-Stahl, ein Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (extra low carbon)
 EXPRESS Logistics Carrier, externe Behälter für Experimente auf der Internationalen Raumstation ISS
 Powiat Łowicki in der Woiwodschaft Łódź, Kfz-Kennzeichen
 Embedded Linux Consortium
 Electronic Level Control, elektronische Niveuregelung
 expression linked copy (Biologie), Variante einer Gen-Kopie
 Elcho Island Airport (IATA-Code), australischer Flughafen auf Elcho Island

Abkürzung